Arachnomorpha é uma subdivisão ou clado de Arthropoda, compreendendo o grupo monofilético formado pelos trilobitas, outros artrópodes com grandes apêndices e famílias semelhantes a trilobitas (Helmetiidae, Xandarellidae, Naraoiidae, Liwiidae e Tegopeltidae) e um clado irmão diverso, incluindo os Chelicerata. Há um grande debate sobre a posição dos Pycnogonida, que atualmente se pensa não estarem situados nas vizinhanças imediatas da Chelicerata. Os Arachnomorpha são considerados o grupo irmão dos crustáceos, que estão cada vez mais sendo aceitos como membros do clado Mandibulata (incluindo insetos e miriápodes).

O conceito de Arachnomorpha foi desafiado por sugestões de que os trilobitas se enquadram no grupo de Mandibulata.

Não há consenso quanto à atribuição de uma classificação formal de Linna aos Arachnomorpha.

Uma proposta contrapondo muitas sinapomorfias os une ao Trilobita. A consideração dos Olenellinae como grupo irmão do Chelicerata foi refutada.

Classificação 
Arachnomorpha Lameere, 1890 [= Arachnata Paulus, 1979, = Palaeopoda Packard, 1903]
 †Trilobita Walch, 1771
 †Megacheira Hou & Bergstrom, 1997
 †Strabopida Hou & Bergström, 1997
 †Aglaspida Walcott, 1911
 †Cheloniellida Broili, 1932
 Chelicerata Heymons 1901
 Família †Sanctacarididae Legg & Pates, 2017
 Classe Pycnogonida Latreille, 1810
 Clado Euchelicerata Weygoldt & Paulus, 1979
 Gênero †Offacolidae Sutton et al., 2002
 Clado Prosomapoda Lamsdell, 2013

Filogenia 
Usando dados fósseis, Bergström & Hou (2003) forneceram um esboço das relações entre artrópodes enfatizando os trilobitomorfos (um grupo que inclui trilobitas e animais semelhantes aos trilobitas).

Artrópodes